

Patronyme

Nom de famille 

 Chad Clifton (1976-), joueur américain de football américain ;
 Connor Clifton (1995-), joueur professionnel américain de hockey sur glace ;
 Elmer Clifton (1890-1949) réalisateur, scénariste, acteur et producteur américain ;
 Emma Bell Clifton (1874-1922), écrivaine, scénariste et actrice américaine ;
 Eric Clifton (1958-), coureur de fond américain ;
 Lucille Clifton (1936-2010), poétesse, écrivaine et éducatrice afro-américaine ;
 Mark Clifton (1906-1963), écrivain américain ;
 Nat Clifton (1922-1990), athlète américain ;
 Scott Clifton (1984-), acteur, musicien et blogueur américain ;

Nom de famille composé 
 Diana Clifton-Peach (1944-), patineuse artistique britannique.

Prénom 

 Clifton Abraham (1971-), footballeur américain.

Toponyme

Afrique du Sud
Clifton (Afrique du Sud)

Australie 
Clifton, un village du Queensland

États-Unis
Clifton (Arizona)
Clifton (Idaho)
Clifton (Illinois)
 Clifton (Kansas)
Clifton (Maine)
Clifton (New Jersey)
Clifton (New York)
Clifton (Ohio)
Clifton (Tennessee)
Clifton (Texas)
Clifton (Virginie)
Clifton Forge

Royaume-Uni 
Clifon, village et paroisse civile du Bedfordshire.
Clifton, quartier de Bristol.
 Clifton,  village du Derbyshire, principale localité de la paroisse civile de Clifton and Compton.

Nouvelle-Zélande 
 Clifton est une banlieue de la cité d'invercargill dans le sud de l'Île du Sud ;
 Clifton est une banlieue située dans la cité de Christchurch.

Autres 
 Clifton, bande dessinée
 Clifton College, école fondée en 1862 à Clifton
 Rivière Clifton, une rivière canadienne, au Québec.

Patronyme anglais
Prénom masculin
Prénom anglais
Homonymie de localités aux États-Unis